Urweltmuseum steht für:

 Urweltmuseum Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Urwelt-Museum Hauff in Holzmaden, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Urwelt-Museum Oberfranken in Bayreuth, Bayern
 Urweltmuseum GEOSKOP auf Burg Lichtenberg (Pfalz) bei Kusel, Rheinland-Pfalz